Der Tallahassee Tennis Challenger 2017 war ein Tennisturnier, das vom 24. bis 29. April 2017 in Tallahassee stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 70 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 71 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 167 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 56 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Tallahassee